Каскабулак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Каскабулак — село в Абайском районе Абайской области.
 Каскабулак — село в Таласском районе Жамбылской области.